Poster steht für:
 Poster, dekorativer Druck
 Wissenschaftliches Poster, kompakte Darstellung wissenschaftlicher Ergebnisse
 Person, die ein Posting einstellt
 Person, die eine Postersession hält
 Poster.tv, ehemaliger deutscher Mediendienst

Poster ist der Familienname folgender Personen:
 Jem Poster (* 1949), britischer Schriftsteller und Archäologe
 Mark Poster (1941–2012), US-amerikanischer Historiker und Medienwissenschaftler
 Steven B. Poster (* 1944), US-amerikanischer Kameramann
 Tom Poster (* 1981), britischer Pianist

Siehe auch:

 Poster Boy, US-amerikanisches Filmdrama aus dem Jahr 2004
 Mount Poster, Berg im Palmerland, Antarktika
 Posta